Гаудио́з Неаполитанский (, от позднелат. gaudiosus — радующийся, радостный), или Гаудиоз Африканский () (умер ок. 455 года) — католический святой из Карфагена, деятельность которого связана с Неаполем. Дата канонизации неизвестна, день памяти — 27 октября.

Биография 
Урождённый Септимий Целий Гаудиоз (Septimius Celius Gaudiosus) был епископом Абитины (Abitine, Abitinia) — небольшого селения, расположенного в предместье Карфагена (современный Тунис). Во время вандальских гонений Гейзериха на христиан в 439 г. бежал совместно с Кводвультдеусом, епископом Карфагенским, из Карфагена в Неаполь. В Неаполе Гаудиоз расположился в районе холма Каподимонте, где основал первый в Италии монастырь по уставу Августина (не сохранился).

Агиография также приписывает Гаудиозу перенос в Неаполь мощей святой Реституты Карфагенской., которые ныне почивают в кафедральном соборе Неаполя.

В VI веке мощи святого Гаудиоза были захоронены в . Одно из кладбищ этих катакомб носит имя святого Гаудиоза (см. Катакомбы Сан-Гаудиозо).

Примечания

Ссылки 
 The Official Site of the Catacombs of Naples
 Gaudiosus of Naples
 San Gaudioso di Abitine

Святые Кампании
Святые Карфагена
Святые Африки
Христианские святые V века
Епископы V века